Testa di moro – figura araldica
Testa di moro – gradazione di marrone
Testa di moro – dolce napoletano
Testa di moro - vaso siciliano
Testa di moro – parte dell'albero delle navi a vela che unisce la parte terminale della frazione inferiore di un albero alla frazione superiore